Chengzi bezeichnet:

 Chengzi (Chaisang) (城子镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Chaisang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Chengzi (Longchuan) (城子镇), Großgemeinde im Kreis Longchuan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Chengzi (Weichang) (城子镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Weichang in der chinesischen Provinz Hebei
 Chengzi (Songshan) (城子乡), Gemeinde im Stadtbezirk Songshan in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Chengzi (Mentougou) (城子街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Mentougou der chinesischen Hauptstadt Peking